Hrvatska:
Starin (Čađavica), naselje u Općini Čađavici

Mađarska:
Starin (Šeljinska mikroregija, Mađarska), selo u Mađarskoj